Змагання з плавання на 200 метрів на спині серед чоловіків на Олімпіаді 2016 року відбулися 10 і 11 серпня на Олімпійському водному стадіоні..

Призери

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад 
Час місцевий (UTC−3)

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

200 метрів на спині (чоловіки)